Angelo Badalamenti (1937-2022) – compositore statunitense
 Gaetano Badalamenti (1923-2004) – mafioso italiano
 Vito Badalamenti (1957) – mafioso italiano